Mihov oder Michow ist der Familienname folgender Personen:

 Vladimir Mihov (* 1969), bulgarischer Bridge-Spieler
 Petar Michow (* 1992), bulgarischer Eishockeyspieler